Никола́й Никола́евич Го́лышев () — оперный певец (баритон), педагог, профессор кафедры сольного пения Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского, народный артист РСФСР (1980).

Биография 
Родился 9 декабря 1929 года в городе Касли Уральской области (ныне — Челябинская область) в рабочей семье, отец и мать трудились на Каслинском чугунолитейном заводе. В 1935 году отца — Николая Фёдоровича как двадцатипятитысячника отправили в деревню Асаново Аргаяшского района организовывать МТС. Там в 1937 году Николай пошёл в школу, семья прожила там до начала Великой Отечественной войны.

В 1942 году, когда Николаю исполнилось тринадцать, он бросил школу и перешёл в Каслинское ремесленное училище, где сразу приступил к работе на станке, — к тому времени там работал мастером его отец, комиссованный с фронта по болезни. В свободное время посещал хоровой кружок, которым руководил директор училища П. Р. Соседко. По настоянию отца в 1944 году поступил в вечернюю школу, которую окончил через год одновременно с училищем. При этом подолжал петь в хоре, записался в самодеятельность при каслинском клубе, где играл в оркестре.

В 1945 году с квалификацией токаря 5-го разряда был направлен на Каслинский завод слесарем-чеканщиком. Там осваивал работу с художественным литьём, с отличием прошёл курсы по обработке чугуна (среди его сокурсников был Александр Гилёв, впоследствии главный скульптор Каслинского завода). По путёвке в 1948 году был направлен в Новосибирский техникум трудовых резервов. Посещал новосибирскую вечернюю музыкальную школу, среди преподавателей которой была приехавшая из Ленинграда бывшая солистка Кировского театра А. С. Давыдова. В 1950 году по окончании второго курса техникума был призван в армию.

Начав службу в миномётном полку, вскоре был замечен на армейском смотре самодеятельности и переведён в ансамбль песни и пляски Западно-Сибирского военного округа, где в качестве солиста исполнял русские народные и военные песни. Весной 1952 года был откомандирован на декаду сибирского искусства в Москву, где выступал вместе с Сибирским народным хором. Оказавшись заодно с товарищем в Московской консерватории, был прослушан профессором В. Ф. Любченко и приглашён по окончании службы на вокальное отделение в его класс. Любченко сдержал слово и через год телеграммой известил Голышева о начале занятий.

Путь из Новосибирска в Москву пролегал через Свердловск, где волей случая состоялась встреча с В. Г. Уховым, оперным артистом и педагогом. Услышав Голышева, Ухов распорядился:

Так с 1953 по 1959 год Голышев учился на вечернем отделении Уральской государственной консерватории и все годы его наставником был Василий Ухов. Устроился работать контролёром в ремонтно-механический цех завода «Торгмаш». А в 1956 году он был зачислен в стажёрскую группу Свердловского оперного театра, с 1958 года стал солистом.

Репертуар певца насчитывает около шестидесяти ролей. Он был первым исполнителем партии Свердлова в опере-оратории Б. Гибалина «Товарищ Андрей» (1967).

В общей сложности, Голышевым спето около 3500 спектаклей, 500 арий, романсов, авторских и народных песен, он принял участие в более чем 2000 концертов. Вершиной его творчества, принято считать, является партия Евгения Онегина, спетая мастером 276 раз.

В начале 1960-х годов в течение нескольких сезонов работал в Куйбышеве, тогда же в 1962 году начался его педагогический стаж в Куйбышевском педагогическом институте им. В. В. Куйбышева на музыкально-педагогическом факультете. С 1964 года он педагог по вокалу в Свердловском музыкальном училище им. П. И. Чайковского. С 1967 года — преподаватель Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского, где в 1976—1983 и 1986—2005 годах он был заведующим кафедрой сольного пения.

У профессора более 70 выпускников, 26 — лауреатов и дипломантов международных и всероссийских конкурсов (Наталья Мурадымова, Мария Пахарь, Виктор Афанасенко и другие). Академик Международной академии творчества. Принимал участие в работе жюри Московского международного конкурса «Романсиада». Проводил мастер-классы в Центре оперного пения Галины Вишневской.

Николай Голышев — прекрасный певец, у него сложилась замечательная и долгая творческая карьера. Его талантливые ученики продолжают обучение в нашем Оперном Центре. Я надеюсь, что мы и дальше будем сотрудничать с профессором Голышевым во благо российской певческой школы.

Член КПСС с 1965 года.

Скончался 23 ноября 2021 года. Похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Семья 
 дед по отцовской линии — Фёдор Захарович Голышев, кузнец, мастеровой;
 отец — Николай Фёдорович Голышев, токарь;
 мать — Анна Трифоновна Голышева;
 брат — Владимир Николаевич Голышев, умер от воспаления лёгких на первом году жизни;
 сестра — Алевтина Николаевна Голышева, умерла в 1941 году от удара лошади;
 сестра — Тамара Николаевна Голышева (род. 1940);
 брат — Владимир Николаевич Голышев (род. 1948);
 жена — Нина Ивановна Меновщикова (1934—2022), артистка балета;
 дочь — Елена Николаевна Голышева.

Партии 

 Евгений Онегин («Евгений Онегин» П. Чайковского)
 Елецкий («Пиковая дама» П. Чайковского)
 Роберт («Иоланта» П. Чайковского)
 Мизгирь («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова)
 Борис («Анна Снегина» А. Холминова)
 Костя («Русская женщина» К. Молчанова)
 Андрей («Товарищ Андрей» Б. Гибалина)
 Балда («Ай, да Балда!» Б. Кравченко)
 Фигаро («Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта)
 Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини)
 Жермон («Травиата» Дж. Верди)
 Валентин («Фауст» Ш. Гуно)
 Ренато («Бал-маскарад» Дж. Верди)
 Марсель («Богема» Дж. Пуччини)
 Зурга («Искатели жемчуга» Ж. Бизе)
 Фра Мелитоне («Сила судьбы» Дж. Верди)
 Белькоре («Любовный напиток» Г. Доницетти)
 Сильвио («Паяцы» Р. Леонкавалло)

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (15 ноября 1973)
 Народный артист РСФСР (10 января 1980)
 Орден Почёта (23 декабря 2001)
 Лауреат премии «И мастерство, и вдохновенье» на фестивале «Браво!» — 2004
 Нагрудный знак Международной академии творчества (Москва)
 Премия губернатора Свердловской области за 2012 год — за плодотворную деятельность по развитию и сохранению искусства Урала, подготовку профессиональных кадров
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (25 мая 2020) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ирина Клепикова, «Областная газета» — Книгу о выдающемся вокалисте Николае Голышеве можно прочитать, но интересней — слушать. 1 августа 2012
 Ксения Дубичева, «Российская газета» — Онегин от станка. Профессор Уральской консерватории стал героем книги. 22 ноября 2012

Члены КПСС
Баритоны
Выпускники Уральской консерватории
Преподаватели Уральской консерватории
Персоналии:Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета
Лауреаты премии «Браво!»
Почётные граждане Свердловской области
Награждённые Почётной грамотой Президента Российской Федерации
Похороненные на Широкореченском кладбище‎